W Polsce 
 Jarosławki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Książ Wielkopolski 
 Jarosławki – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Maszewo
 Jarosławki – gromada